Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Irresistible tandis qu'un cinquième a été prévu mais lancé sous un autre nom :
 Le  est un vaisseau de 74 canons lancé en 11782 et démoli en 1806.
 Le , lancé en 1787, capturé par les français en 1801 puis repris lors de la bataille de Trafalgar est renommé en 1806 HMS Irresistible puis converti en ponton. Il est démoli en 1816.
 Le  est un vaisseau de ligne de deuxième rang à propulsion à vapeur, armé de 80 canons. Lancé en 1859, il est retiré du service actif en 1869 et vendu en 1894.
 Le  est un cuirassé de  lancé en 1898 et coulé par une mine lors de la bataille des Dardanelles.
 Le , un porte-avions de classe Audacious lancé en 1950, aurait dû se nommer HMS Irresistible mais a été renommé avant son lancement.

Irresistible